Пен (міфологія) — у архаїчній китайській традиції гігантський птах
 Пен (прізвище) — китайське прізвище

Пен — французький топонім
 Пен (Шампань-Арденни)
 Пен (Верхня Сона)
 Ле-Пен